John Evans   –  (1814-1897) secondo governatore del Colorado
John Evans –  archeologo, numismatico e geologo britannico
John Evans – artista degli effetti speciali 
John Evans – batterista dei Pig Destroyer
John Evans – calciatore inglese
John Evans – pirata gallese
John Evans – regista 
 John Spencer Evans, in arte John Evan – tastierista britannico
John Evans – canoista statunitense